Kablesjkovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Kablesjkovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Pomorie, 
 Kablesjkovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), obsjtina Tervel,